Svetovno prvenstvo v biatlonu 1984 je dvaindvajseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 29. februarjem in 4. marcem 1984 v Chamonixu, Francija, v treh disciplinah za ženske. Moških tekem na prvenstvu zaradi olimpijskih tekmovanj v biatlonu ni bilo, ženske pa so potekale prvič.

Dobitniki medalj

Ženske

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 5 km, 10 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1984
1984 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Chamonixu